Tučapy ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Tučapy, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště
Tučapy, Gemeinde im Okres Tábor; siehe Tučapy u Soběslavi
Tučapy, Gemeinde im Okres Vyškov; siehe Tučapy u Vyškova
Tučapy, Ortsteil von Dub nad Moravou, Okres Olomouc
Tučapy, Ortsteil von Holešov, Okres Kroměříž